

Presentación previa 
El australiano Matthew Ebden no pudo defender su título logrado la pasada temporada ya que se dio de baja antes del inicio.

El chipriota Marcos Baghdatis ganó el título, derrotando al australiano Marinko Matosevic en la final, 6–4, 6–3.

Cabezas de serie 

  Igor Sijsling (Semifinales)
  Steve Johnson (Cuartos de final)
  Marinko Matosevic (FINAL)
  Benjamin Becker (Primera ronda)

<li>  Kenny de Schepper (Cuartos de final)
<li>  Matthew Ebden (Baja)
<li>  Go Soeda (Primera ronda)
<li>  Dudi Sela (Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en hierba
AEGON Trophy 2014